Айия-София (Святая София) — греческий топоним. Может означать:

 Айия-София (Магнисия) — деревня в сообществе Трикерион. 
 Айия-София (Месиния) — деревня в сообществе Кардамили.

См. также 
 Святая София
 София (имя)